Bruto domaći proizvod
Gvanozin-difosfat